Patrijs (druktechniek), in de druktechniek de stempel waarmee een teken wordt geperst in een matrijs
Patrijs (vogel), een akkervogel uit de familie van fazanten (Phasianidae)
Patrijs (kleurslag), een kleurslag bij vogels